Амазонский пакт (Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки) (; сокращённо ОДСА, ) — международная организация, созданная с целью обеспечить сохранение природного наследия Амазонки на основе принципов устойчивого развития.

История 
3 июля 1978 года был подписан Договор об Амазонской кооперации, инициатором его подписания являлась Бразилия. Целью подписания Договора являлись: охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в бассейне реки Амазонки. В 1995 году восемь стран-участниц решили создать на базе Договора международную организацию Амазонский пакт для укрепления и реализации поставленных целей. 14 декабря 1998 года была подписана поправка к протоколу в Каракасе, в результате чего была создана международная организация АКТО.

Страны-участницы АКТО убеждены, что Амазонка является одним из самых богатых природных наследий планеты, а также является плацдармом для будущего стратегического развития стран региона.

Страны — участницы 
  Боливия
  Бразилия
  Колумбия
  Эквадор
  Гайана
  Перу
  Суринам
  Венесуэла

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт . 

Амазонка
Латинская Америка
Американские международные организации
Международные экономические организации